Die Wyschejschaja Liha 2002 war die zwölfte Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 12. April 2002 und endete am 3. November 2002.

Modus 
Die 14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg in die Perschaja Liha ab.

Da am Saisonende zwei Teams punktgleich an der Tabellenspitze standen, sah das Reglement ein Entscheidungsspiel vor.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

Kreuztabelle

Entscheidungsspiel

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2002
Fußballsaison 2002